Le cabinet Weil () peut désigner ces gouvernements régionaux allemands :

le cabinet Weil , au pouvoir entre  et  ; 
 le cabinet Weil , au pouvoir entre  et  ;  
 le cabinet Weil , au pouvoir depuis .